Десяти́нна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Десятинна вулиця — вулиця в місті Київ.

Десятинна вулиця — вулиця в місті Великий Новгород.
 Велика Десятинна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Мала Десятинна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці